The Index, een wolkenkrabber in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, voorheen bekend als One Central Park
One Central Park (Sydney), een wolkenkrabber in de Australische stad Sydney